

Patronyme 
 Alfred Ritscher (1879-1963), explorateur allemand ;
 Malachi Ritscher (1954-2006), musicien et ingénieur du son américain.

Toponyme 
 Ritscher Peak, un sommet de l'Antarctique.
 Ritscher Upland, une montagne de l'Antarctique.

Homonymie de patronyme